kártya, a kártyajáték eszköze
 kártya, bankkártya
 kártya, hitelkártya